Ткаченко Тетяна Іванівна (геоморфолог) (1974) — український геоморфолог, кандидат географічних наук, науковий співробітник, доцент географічного факультету Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка.
 Ткаченко Тетяна Іванівна (економіст) (1959) — український економіст, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та рекреації ФРГТБ Київського національного торговельно-економічного університету.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок